Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Matt Doyle che ha battuto in finale Hans Dieter Beutel 1-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (primo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Mel Purcell (primo turno)

 Tim Mayotte ()
 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Eric Korita (secondo turno, ritiro)
 Mark Dickson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1983